La gara di fioretto a squadre maschile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2015 si è svolta il 18-19 Luglio 2015 all'Olimpijskij di Mosca.

Podio

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Piazzamenti

Tabellone 5º-8º posto

Tabellone 9º-16º posto

Tabellone 13º-16º posto

Riferimenti
 

Campionati mondiali di scherma 2015